Pannenhuis (metrostation) in Brussel
 de oude naam van Station Thurn en Taxis
 buurtschap Pannenhuis (Sluis)